Modes ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Modes (* 1944), Generaldirektor des VEB Schwermaschinenkombinats „Karl Liebknecht“ Magdeburg
 Walter Modes (1902–1945) deutscher Kriegsverbrecher
Siehe auch:
 Matějovec (Český Rudolec) (deutsch Modes), Ortsteil der Gemeinde Český Rudolec in Tschechien